Tomasz Radziszewski (1888-1940), kapelmistrz, kapitan administracji Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Tomasz Radziszewski, gitarzysta, członek grup Świetliki, Trupa Wertera Utrata